Лозо́вая (, ) — село на Украине, находится в Шаргородском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0525384801. Население по переписи 2001 года составляет 1369 человек. Почтовый индекс — 23540. Телефонный код — 4344.
Занимает площадь 3,293 км².

Религия 
В селе действуют Свято-Покровский и Свято-Николаевский храмы Шаргородского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23540, Винницкая область, Шаргородский р-н, с. Лозовая, ул. Ленина, 1

Примечания

Ссылки 
 Лозовая на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шаргородского района